Fabrie peut faire référence à :
 Rob Fabrie, disc jockey et producteur néerlandais ;
 .